Lukes oder Lukeš ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lukes (* 1969), deutscher Eishockeyspieler

 Jaroslav Lukeš (* 1912), tschechoslowakischer Skisportler
 Martin Lukeš (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Rudolf Lukeš (1897–1960), tschechischer Chemiker
 Rudolf Lukes (1924–2004), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Steven Lukes (* 1941), britischer Soziologe und Sozialphilosoph